Коршак — фамилия. Известные носители:
 Коршак, Алексей Игнатьевич (1920—1945)— белорусский советский поэт.
 Коршак, Василий Владимирович (1908—1988) — советский химик.
 Коршак, Юрий Фёдорович  (1930—2000) — советский и российский спортивный журналист.

Коршак — название рек:

Россия 
 Коршак (приток Мехреньги) — река.
 Коршак (приток Обили) — река.